Trampolina 3 m indywidualnie kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach skoków do wody, podczas letnich igrzysk olimpijskich w 2000. Eliminacje i półfinał odbyły się 27 września, a finał został rozegrany 28 września.

Do eliminacji zgłoszonych zostało 43 zawodniczek z 28 państw. Osiemnaście zawodniczek z najlepszymi wynikami w eliminacjach awansowało do półfinału, dwanaście zawodniczek z najlepszym rezultatem w półfinale zaś awansowało do finału.

Zawody w tej konkurencji wygrała reprezentantka Chin Fu Mingxia. Drugą pozycję zajęła rodaczka zwyciężczyni Guo Jingjing, trzecią zaś reprezentująca Niemcy Dörte Lindner.

Wyniki

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
Skoki do wody na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2000